Een kwelder
Gorzen of Emberizidae, zangvogels
Amerikaanse gorzen of Passerellidae, zangvogels uit Noord-Amerika die vroeger tot de Emberizidae werden gerekend
Gors (Halderberge), een buurtschap in de gemeente Halderberge (Noord-Brabant)
Gors-Opleeuw, een dorp in de Belgische provincie Limburg
De Gors (Purmerend), een wijk in Purmerend